Гагнеф () е община в Даларна на Швеция. Административен център е град Юрос.

Природа 
Три големи реки разделят територията на общината: Йостредалелвен и Вестердалелвен се сливат като Далелвен.

Икономика 
Основна промишленост в района е дърводобивът.

Статистически данни 
Данни за общината
 площ: 769 км2
 население:  души (към )
 гъстота на населението: 13 жители на км2

Източници

Външни препратки 
 страница на община Гагнеф
 Информация за Даларна 

Общини в Швеция
Общини в лен Даларна